Höllenloch kan syfta på olika grottor:

 Höllenloch (Oberösterreich)
 Höllenloch (Salzkammergut)